Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Winston-Salem Open 2016. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 21. und 22. August 2016 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Winston-Salem